Mer eller MER kan syfta på:

 Mer – en svensk dryck
 Mer (operativsystem) – en komponent till operativsystem baserade på Linux
 MER – ett av Nasas utforskningsprogram för planeten Mars, se Mars Exploration Rover
 Mer, Loir-et-Cher  – en kommun i Frankrike